Мадридская конвенция 1980 года о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 
 Мадридская конвенция 1891 года о международной регистрации товарных знаков 

Международные конвенции